Саакя́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Саакян, Аветик Иванович (1863—1933) — армянский политик (псевдоним «Отец Абрам»), один из основных активистов Дашнакцутюн.
 Саакян, Анушаван Гайкович (род. 1972) — армянский борец вольного стиля, чемпион Европы (1994).
 Саакян, Ара Акопович (род. 1955) — армянский политический деятель и дипломат.
 Саакян, Арман Галустович (род. 1974) — армянский политический деятель.
 Саакян, Ашот Альбертович (род. 1958) — советский футболист, армянский тренер.
 Саакян, Бако Саакович (род. 1960) — карабахский государственный деятель, президент НКР (с 2007).
 Саакян, Ваграм Арамович (род. 1964) — aрмянский драматург, кинорежиссёр и актёр.
 Саакян, Владимир Христофорович (1926—1984) — вице-адмирал, начальник Оперативного управления Главного штаба ВМФ СССР. 
 Саакян, Галуст Григорьевич (1948—2022) — армянский государственный деятель, председатель парламента Армении (2014—2017).
 
 Саакян, Гурген Серобович (1913—2000) — советский и российский астрофизик.
 Саакян, Давид Назарович (1922—1991) — советский специалист в области машиностроения и механизации сельского хозяйства.
 Саакян, Левон Самсонович (1936—2008) — советский общественный деятель.
 Саакян, Мария Сергеевна (1980—2018) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Саакян, Мхер (род. 1995) — армянский футболист.
 Саакян, Норайр Арташесович (род. 1987) — армянский футболист.
 Саакян, Ованес (1946—1971) — советский борец вольного стиля.
 Саакян, Папик Саакович (1902—) — советский геолог, заместитель директора ВИМС, лауреат Сталинской премии.
 Саакян, Самвел Сергеевич (род. 1960) — армянский предприниматель и депутат.
 Саакян, Симак Мкртычевич (1879—1961) — советский государственный деятель, председатель Верховного Совета Армянской ССР (1944—1961).
 Саакян, Сурен Мушегович (род. 1958) — армянский государственный деятель и дипломат.
 Саакян, Тагуш Галустовна (1907—1977) — армянская советская актриса. Народный артист Азербайджанской ССР (1960).
 Саакян, Тарон Жораевич (род. 1962) — армянский политический деятель.

См. также 
 
 
 Смбат I Саакян